Corradi ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardo Corradi (* 1976), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Clorinda Corradi (1804–1877), italienische Sängerin (Alt)
 Giacomo Corradi (1602–1666), italienischer Bischof und Kardinal
 Giulio Cesare Corradi (1650–1702), italienischer Librettist
 Giuseppe Corradi (1932–2002), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Kereszyély Corrádi, ungarischer Mathematiker
 Konrad Corradi (1813–1878), Schweizer Landschaftsmaler und Gouachist
 Nelly Corradi (1914–1968), italienische Schauspielerin
 Pietro Antonio Corradi (1613–1683), italienischer Architekt
 Pio Corradi (1940–2019), Schweizer Kameramann
 Sidio Corradi (* 1937), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Sofia Corradi (* 1934), italienische Erziehungswissenschaftlerin, Initiatorin des Erasmus-Programms der Europäischen Union
 Violaine Corradi (* 1959), italienisch-kanadische Komponistin

Siehe auch:
 Lemma von Corrádi, Satz der mathematischen Kombinatorik
 Corradi da Gonzaga, italienischer Familienname
 Corrodi, schweizerischer Familienname